São Domingos das Dores kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Domingos das Dores (ort), Minas Gerais, 
 São Domingos das Dores (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar